DV har flere betydninger:

 Dansk Varmblod – organisation for brugere og avlere af rideheste
 Dansk Vejforening – interesseorganisation for forbedring af vejsektoren
 Digital video